ANV steht für:

 Acción Nacionalista Vasca, baskisch Eusko Abertzale Ekintza (EAE), eine baskische nationalistische Partei
 Account Number Verification
 Akutes Nierenversagen, eine akute, prinzipiell aber rückbildungsfähige Verschlechterung der Nierenfunktion
 Anticipatory nausea and vomiting, als Folge einer klassischen Konditionierung nach negativen Erfahrungen in vorangegangenen Behandlungen bei einer Chemo- oder Strahlentherapie, seltener einer Schmerz- oder Substitutionsbehandlung, siehe Antizipatorisches Erbrechen
 Arbeitnehmerveranlagung
 Arbeitnehmervertretung, ein Oberbegriff für verschiedene Organe der betrieblichen oder unternehmerischen Mitbestimmung
 Flugplatz Anvik (IATA-Code)

AnV steht für:
 Rentenversicherung der Angestellten, siehe Deutsche Rentenversicherung

ANV